

Personnages fictifs 
 Polonius, personnage de la tragédie d'Hamlet de William Shakespeare.
 Polonius, est le titre d'une bande dessinée de Jacques Tardi.